Art:
 300 (còmic), novel·la gràfica escrita per Frank Miller sobre la batalla de les Termopiles, de la 
 300 (pel·lícula), pel·lícula de 2007, adaptació de la novel·la gràfica de Frank Miller 
 Automoció: Chrysler 300, automòbil de Chrysler
 Història: 300 i 300 aC, anys 
 Matemàtiques: tres-cents, nombre natural 
 Telecomunicacions'': Canal 300 de Televisió de Catalunya